Milétoszi Hekataiosz, i. e. 560 – i. e. 480 körül élt geográfus
 Kardiai Hekataiosz, az i. e. 3. században Kardia türannosza
 Abdérai Hekataiosz, filozófus és történetíró i. e. 300 körül
 Pszeudo-Hekataiosz, két történetíró ismert ezen a néven
 Mütilénéi Hekataiosz, i. e. 100 körüli szobrász
 Thaszoszi Hekataiosz, epigrammaköltő